Usu peut désigner :
 le , un volcan du Japon situé sur Hokkaidō ;
 un mortier utilisé dans la cuisine japonaise appelé  ;
 l'île Usu située au kabupaten de Rote Ndao dans la province Nusa Tenggara Timur en Indonésie ;
 une divinité africaine des Baoulés en Afrique de l'ouest, en particulier Asye usu, esprit indompté de la Terre sauvage souvent représenté dans l'art sculptural africain.

Le sigle USU peut désigner : 
 Utah State University, l'université d'État de l'Utah aux États-Unis.